Salmon-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Salmon-Gletscher (Coast Mountains) in British Columbia (Kanada)
 Salmon-Gletscher (Antarktika) im Viktorialand, Antarktika